NAPS steht für:
 Narora Atomic Power Station (dt. Kernkraftwerk Narora), indisches Kernkraftwerk
 Naval Academy Preparatory School, US-amerikanische University-preparatory school der United States Naval Academy in Newport (Rhode Island), Rhode Island, US
 Nishnawbe Aski Police Service, nationale Polizeiagentur der Nishnawbe Aski Nation (Gemeindezusammenschluss der First Nations in Northern Ontario, Ontario, Kanada), größte Polizeiagentur von Kanada
 Nissan Anti Pollution System, japanische Fahrzeug-Emissionskontrolltechnologie, eingeführt 1968 im Nissan President

NaPS steht für:
 Natriumpersulfat

Naps steht für:
 Kurzform für Napolitains, kleine Schokoladentäfelchen
 Cleveland Naps, Nickname (1903–1914) der Cleveland Indians, US-amerikanisches Baseballteam
 Naps, französischer Rapper

Abkürzung